Aksou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Aksu He, vattendrag, Xinjiang, 
 Aksu, häradshuvudort, Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar